Жидовице могу бити:

 Жидовице (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Жидовице (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република